Nordwestbahnhof steht für folgende Bahnhöfe:

 Nürnberg Nordwestbahnhof, siehe Ringbahn Nürnberg, Deutschland
 Speyer Nordwestbahnhof an der Bahnstrecke Schifferstadt–Wörth
 Wien Nordwestbahnhof, Österreich
 Prag Nordwestbahnhof, siehe Bahnhof Praha-Těšnov, Tschechien